Huygelen ist der Familienname folgender Personen:

 Frans Huygelen (1878–1940), belgischer Bildhauer
 Rudolf Huygelen (* 1961), belgischer Diplomat